Лос Пинос, Гранха има више значења:

 Лос Пинос, Гранха (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос, Гранха (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику